

Aziende 
 Argent Corporation – defunta compagnia di hotel/casino statunitense
 Argent Group –  agenzia immobiliare britannica
 Argent Ventures – agenzia immobiliare statunitense
 Argent Mortgage – divisione della defunta azienda statunitense Ameriquest Mortgage

Musica 
 Argent – gruppo musicale britannico
 Argent – album della band omonima

Persone 
 Argent – giocatore di cricket inglese del XIX secolo
 Agustí Cerdà i Argent – politico spagnolo
 Douglas Argent – regista e produttore televisivo britannico
 Edward Argent – giocatore di cricket inglese
 Maurice Argent – attore statunitense
 Rod Argent – tastierista britannico, fondatore degli Argent e dei The Zombies

Altro 
 Argent – personaggio dei fumetti DC Comics
 Argent – rete televisiva canadese
 Argent-sur-Sauldre – comune francese
 Argent Centre – edificio storico a Birmingham, in Inghilterra
 Montagne d'argent – collina della Guyana francese
 Argent – metallo araldico argentato

Pagine correlate 
 Argento (disambigua)
 Argenta (disambigua)
 L'Argent